[PIAS] Recordings, een internationale platendistributeur
Pias (Ferreira do Zêzere), een plaats in de Portugese gemeente Ferreira do Zêzere
Pias (Lousada), een plaats in de Portugese gemeente Lousada
Pias (Monção), een plaats in de Portugese gemeente Monção
Pias (Serpa), een plaats in de Portugese gemeente Serpa
Pias (clown), een schertsfiguur